Megalopolisz – Az ókorban alapított, ma is lakott görög város a Peloponnészosz félszigeten, Árkádia egykori fővárosa.
 Megalopolisz –  Több település által alkotott városi terület, konurbáció.